Muchacha italiana viene a casarse, telenovela argentina del 1969
 Muchacha italiana viene a casarse, telenovela messicana del 1971
 Muchacha italiana viene a casarse, telenovela messicana del 2014